Rabenau névvel a következő települések léteznek:
Rabenau (Hessen) – település Hessenben
Rabenau (Szászország) – település Szászországban